

Titre 
 Hidalgo désignait en Castille puis en Espagne, tout gentilhomme. Son origine étymologique est la contraction de « hijo de algo », « fils de quelqu'un » en espagnol.

Toponymes 

 État d'Hidalgo, un État du Mexique
 Comté de Hidalgo (Texas), un comté du Texas (États-Unis d'Amérique)
 Hidalgo (Texas), une petite ville de ce comté
 Hidalgo, un village du comté de Jasper dans l'Illinois, aux États-Unis.

Patronyme 

 Anne Hidalgo (1959-), une femme politique française, maire de Paris
 Bartolomé Hidalgo (1788-1822), un poète uruguayen
 Carlos Hidalgo (1986-), un joueur colombien de football
 César Hidalgo (1979-), un physicien, auteur et entrepreneur chilien
 Cristian Hidalgo (1983-), un joueur espagnol de football
 Diego Hidalgo y Durán (1886-1961), homme politique, juriste et auteur espagnol
 Elvira de Hidalgo (1891-1980), soprano espagnole
 Francisco Hidalgo (1929-2009), dessinateur et photographe
 Fred Hidalgo (1949-), un homme de presse et d’édition
 Gilberto Hidalgo (1961-), un arbitre péruvien de football
 Giovanni Hidalgo (1963-), un percussionniste portoricain
 Javier Rodríguez Hidalgo (né en 1978), un activiste, essayiste, éditeur et traducteur espagnol
 José María Martínez-Hidalgo y Terán (1913-2005), marin espagnol
 José Sergio Magaña Hidalgo (1924-1990), un dramaturge mexicain
 Martha Érika Alonso Hidalgo (1973-2018), femme politique mexicaine
 Michel Hidalgo (1933-2020), un joueur, entraîneur et sélectionneur français de football
 Miguel Hidalgo (1753-1811), un religieux dont l'insurrection marqua le début du processus d'indépendance du Mexique
 Pilar Hidalgo (1979-), une triathlète espagnole
 Rubén Ramírez Hidalgo (1978-), un joueur espagnol de tennis
 Stefano Hidalgo (1848-1918), un général italien

Autres 
 (944) Hidalgo (astéroïde)
 Hidalgo, un film américain-marocain réalisé par Joe Johnston, sorti en 2004
 Hidalgos, une série de bande dessinée
 Hidalgo, une station du Métro de Mexico, au Mexique
 Hidalgo, cutivar de rosier
Hidalgo, chanson de Bernard Adamus.

Notes et références 

Homonymie de titre